TJ Spartak ČKD Blansko byl moravský fotbalový klub z Blanska, který vznikl 11. března 1953 a zanikl roku 2004 sloučením s ASK Blansko do FK APOS Blansko. Svá utkání hrál na fotbalovém stadionu ČKD na Údolní v Blansku. V sezoně 1961/62 se účastnil 3. nejvyšší soutěže.

V období 1973–1980 vedl A-mužstvo bývalý prvoligový fotbalový záložník František Trávníček (odchovanec Metry Blansko).

S fotbalem zde začínal Karel Jarůšek – bývalý československý reprezentant a mistr ligy se Zbrojovkou Brno. V letech 1976–1980 zde hrál další bývalý prvoligový fotbalista Ivan Študent, který před sezonou 1980/81 po Františku Trávníčkovi převzal A-mužstvo, jež následně 8 let trénoval. V roce 1992 se stal trenérem dorosteneckého týmu Spartaku ČKD Blansko, se kterým obsadil v 1. dorostenecké lize 7. místo.

Působili zde také brankáři Eduard Došek a Ladislav Maier (1984/85). Hráli zde mj. Jiří Zamastil, Jaromír Salaj, Jiří Sýkora, Alexandr Malits, Jaromír Loula, Jiří Vorlický a Martin Sehnal, A-mužstvo vedli také František Buchta, Bohumil Chocholouš a Ervin Šima.

Historické názvy 
Zdroj:

 1953 – DSO Spartak ČKD Blansko (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Českomoravská-Kolben-Daněk Blansko)
 1957 – TJ Spartak ČKD Blansko (Tělovýchovná jednota Spartak Českomoravská-Kolben-Daněk Blansko)
 1991 – TJ ČKD Blansko (Tělovýchovná jednota Českomoravská-Kolben-Daněk Blansko)
 2004 – sloučen s ASK Blansko do FK APOS Blansko

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1956: Chybí výsledky dvou utkání.
 1958/59: Chybí výsledek jednoho utkání.

TJ ČKD Blansko „B“ 

TJ ČKD Blansko „B“ byl rezervním týmem blanenského ČKD.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Přemysl Jílek: Bohatých šest let – ČSTV Brno 1966
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97) – Libri 1997
 Lubomír Skrýval: 80 let rakvického fotbalu – Obec Rakvice 2012

Externí odkazy 
 Oficiální stránky FK Blansko, fkblansko.cz

Blansko, ČKD
Blansko, ČKD
Blansko, ČKD
Zaniklé sportovní kluby v Blansku
Fotbal v Blansku